Alois Stöger ist der Name folgender Personen:

* Alois Stöger (Bischof) (1904–1999), österreichischer Geistlicher, Weihbischof in St. Pölten
 Alois Stöger (Abt) (1921–1998), österreichischer Geistlicher, Abt von Wilten
 Alois Stöger (Politiker) (* 1960), österreichischer Politiker (SPÖ)